Sunday (Giorno del sole) (domenica in inglese) può riferirsi a:

Cinema
Sunday – film del 1915 diretto da George W. Lederer
Sunday – film del 1997 diretto da Jonathan Nossiter
Sunday – film TV del 2002 diretto da Charles McDougall
Sunday – film del 2008 diretto da Rohit Shetty

Musica
Sunday – singolo del 1988 dei Sonic Youth, dall'album A Thousand Leaves
Sunday – singolo del 2011 degli Hurts, dall'album Happiness
Sunday (The Day Before My Birthday) – singolo del 2003 di Moby, dall'album 18
Sunday – brano musicale dei Bloc Party incluso nell'album A Weekend in the City
Sunday – brano musicale dei The Cranberries incluso nell'album Everybody Else Is Doing It, So Why Can't We?
Sunday – brano musicale di David Bowie incluso nell'album Heathen
Sunday – brano musicale di Sia incluso nell'album Colour the Small One
Sunday – brano musicale di Gardna del 2016

Onomastica
Sunday - nome proprio di persona inglese maschile e femminile

Televisione
Domenica (Sunday) – episodio della quarta stagione di Desperate Housewives
Domenica (Sunday) – episodio della terza stagione di Stargate Atlantis

Pagine correlate 
 Domenica (disambigua)

Altri progetti